Lan-si může být

 Lan-si (Chej-lung-ťiang) – okres v městské prefektuře Suej-chua v provincii Chej-lung-ťiang;
 Lan-si (Če-ťiang) – městský okres v městské prefektuře Ťin-chua v provincii Če-ťiang.